Доктор права Иво Несровнал, магистр права (словацк. Ivo Nesrovnal, 19 мая 1964 года, Братислава, Чехословакия) — словацкий адвокат, политик, депутат муниципального совета Братиславы, депутат представительства Братиславского автономного края. Мэр столицы Словакии, Братиславы с 2014 года до 2018.

Окончил Юридический факультет Братиславского университета имени Коменского в 1986 году и защитил дипломную работу на тему: "Защита прав граждан в порядке гражданского судопроизводства". Позже учился в нескольких зарубежных университетах. В 1990-е годы работал юристом в канцелярии президента Вацлава Гавела в Праге. Прежде, чем заняться политикой, тринадцать лет был одним из директоров филиала известного международного адвокатского бюро Gleiss Lutz Rechtsanwälte (Гляйсс Лутц Рехтсанвельте, представительство в Чехии и Словакии). Является членом Словацкой коллегии адвокатов и Чешской коллегии адвокатов.

Образование 
 1992 - Университет Джорджа Вашингтона, Национальный Юридический центр, доктор права, Вашингтон, США.
 1991 - Гамбургский университет, Факультет права, Германия.
 1991 - Университет имени Робера Шумана, Страсбург, факультет сравнительного правоведения, Франция.
 1990 - Иешива-университет, Нью-Йорк, школа права Кардозо, Венгрия.
 1986 - Университет Коменского в Братиславе, юридический факультет

Карьера 
Профессиональную карьеру начал в Словацкой академии наук. Будучи штатным аспирантом, занимался вопросами охраны окружающей среды. Охрана окружающей среды также была темой семинара, который Иво Несровнал вёл на Факультете естественных наук Университета Коменского.

В 1990-е годы работал в канцелярии президента Вацлава Гавела в Праге в качестве юриста (направление - защита прав человека).

Прежде, чем заняться политикой, тринадцать лет (1992 – 2005) был руководителем филиала известной международной адвокатской конторы Gleiss Lutz Rechtsanwälte (представительство в Чешской Республике и Словакии), которая специализируется на международных сделках, слияниях и поглощениях, праве Европейского Союза, защите конкуренции в области экономики, банковском деле, ценных бумагах, недвижимости, проектах по озеленению и интеллектуальной собственности.

Коммунальная политика 
С 2009 года является депутатом муниципального совета Братиславы, депутатом Совета Братиславского автономного края и параллельно заместителем главы Братиславского автономного края.

Иво Несровнал - председатель комиссии по финансовой стратегии и управлению собственностью города Братиславы и председатель Президиума председателей депутатских клубов при городском совете Братиславы.

Иво Несровнал - председатель краевой организации по туризму в рамках Братиславского автономного края.

В коммунальных выборах 2014 года баллотировался как независимый кандидат на пост мэра и получил 50 630 голосов, чем на 10 000 голосов опередил бывшего мэра Милана Фтачника и был избран мэром Братиславы.

Публикации 
 Nesrovnal,I.: (Доклад о Европейском региональном подготовительном заседании для 8-го съезда ООН о профилактике преступности и работе с преступниками. Хельсинки): Správa o Európskej regionálnej prípravnej schôdzi pre 8. kongres OSN o prevencii kriminality a zaobchádzaní s páchateľmi. Helsinki 24.–28. 4. 1989. In: Právny obzor, 1989,72,č.9,s.840 – 841.
 Nesrovnal, Ivo: (Некоторые вопросы охраны окружающей среды средствами уголовного права): Niektoré otázky ochrany životného prostredia prostriedkami trestného práva. Právny obzor, 72, 1989, č. 4, s. 337 – 345.
 Nesrovnal, I.: (Доклад о международной конференции по уголовному праву и охране окружающей среды, Гамбург): Správa o medzinárodnej konferencii o trestnom práve a ochrane životného prostredia, Hamburg, 14. – 17. 9. 1989. In: Právny obzor, 1990, 73, č.1, s. 83 – 84.
 Nesrovnal, Ivo: (Система уголовного права в Финляндии (правосудие): Systém trestného práva vo Fínsku (súdnictvo). Právny obzor, 73, 1990, č. 2, s. 162 – 166.
 Nesrovnal, Ivo: (Общественные отношения заботы об окружающей среде как объекте уголовно-правовой защиты): Spoločenské vzťahy starostlivosti o životné prostredie ako objekt trestnoprávnej ochrany. Právny obzor, 73, 1990, č. 3, s. 226 – 237.
 Nesrovnal, I.: (Рыночная экономика и уголовное право. Сборник докладов симпозиума чешско-словацких и шведских правоведов):  Trhová ekonomika a trestné právo (Market economy and criminal Law). In: Zborník zo sympózia čs. a švédskych právnikov, november 1990, Právnická fakulta Univerzity v Lunde, Švédsko.
 Novellierung des Konkurs-und Vergleichgesetzes, in Wirtschaft und Recht in Osteuropa,C.H.Beck Verlag, 1996
 (Чешский рынок ценных бумаг: 10 лет после Нежной революции): The Czech securities market: 10 years on from the Velvet Revolution, in The International Investment Review, A Euromoney Institutional Investor Publication, 2000*
 Legal Privatisation Issues, in International Privatiasation Review, A Euromoney Institutional Investor Publication 2000
 Doing Business and Understanding Regulation, in Doing Business 2004, The World Bank, 2004

Примечания

Внешние ссылки 
 Официальный сайт депутата Иво Несровнала 
 Блог Иво Несровнала 
 Иво Несровнал на портале osobnosti.sk 

Выпускники Университета Коменского
Мэры Братиславы
Муниципальные депутаты Словакии